I Don't Want to Grow Up – album dei Descendents del 1985
I Don't Want to Grow Up – singolo dei Ramones del 1995, tratto dall'album ¡Adios Amigos!